Chipaque kan syfta på:

Colombia 

 Chipaque (kommun), Cundinamarca, 
 Chipaque (ort), Cundinamarca,